Serbiens basketlandslag kan vara:

Serbiens herrlandslag i basket
Serbiens damlandslag i basket